El término violencia hace referencia a:

- Violencia, conducta que generalmente mediante la fuerza busca causar daño y que según el contexto social, político, religioso, geográfico o biológico, así como según el carácter del victimario o la víctima, puede ser:
 Violencia directa, uno de los tipos de violencia del Triángulo de la violencia.
 Violencia cultural o Triángulo de la violencia, concepto introducido por Johan Galtung para representar la dinámica de la generación de la violencia en conflictos sociales.
 Violencia de género, tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género.
 Violencia por razón de sexo, tipo de violencia que engloba la violencia contra el hombre y la violencia contra la mujer.
 Violencia de pareja o violencia conyugal o violencia marital.
 Violencia en el noviazgo.
 Violencia sexual, la relacionada con actos de coacción hacia una persona, con el objeto de que lleve a cabo una determinada conducta sexual o concesión sexual.
 Violencia doméstica o violencia intrafamiliar.
 Violencia contra la mujer o violencia machista, violencia ejercida contra la mujer por su condición de tal.
 Violencia contra el varón, fenómenos de violencia contra este grupo de personas en varios diferentes contextos.
 Violencia política, medio común usado por los pueblos y gobiernos de todo el mundo para lograr objetivos "políticos".
 Violencia de estado o violencia de Estado, utilización de la fuerza en cualquier operación o proceder, que involucre a órganos que conforman al gobierno de la nación.
 Violencia anarquista, relación entre anarquismo y violencia.
 Violencia religiosa.
 Violencia en el cine, cualquier forma de acto violento presente en las películas de cine.
 Violencia escolar.
 Violencia obstétrica, cualquier acción que patologice los procesos reproductivos naturales y biológicos.
 Violencia simbólica, concepto instituido por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en la década de los 70.
 Violencia vial, serie de acciones cometidas por automovilistas y que son motivadas por disputas con otros conductores o peatones.

Historia 
 Violencia bipartidista en Colombia o La Violencia, período histórico de Colombia en el siglo XX de enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador.
 Violencia sindical en Colombia, persecución de los miembros pertenecientes a los sindicatos en Colombia.
 Violencia urbana en Medellín, Colombia.
 Violencia xenófoba en Sudáfrica (2008).

Otros usos 
 Violencia galáctica, concepto que los astrónomos usan para designar a los efectos naturales espaciales devastadores entre cuerpos estelares.
 Violencia Rivas, personaje ficticio creado en 2009 por el actor y humorista argentino Diego Capusotto.
 Violencia (2015), película colombiana dirigida por Jorge Forero.